Wochenend im Paradies – film del 1931 diretto da Robert Land
Wochenend im Paradies – film del 1952 diretto da Kurt Hoffmann